Чиллико́те () — название нескольких городов в США.

Города США 
  — город в Айове.
  — город в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
 Чилликоте — город в Огайо.
  — бейсбольная команда города.
  — город в Техасе.

См. также 
 Chalahgawtha